Hesíone era el nombre de varios personajes distintos de la mitología griega.

 Hesíone, hija de Laomedonte, rey de Troya
 Hesíone, una ninfa hija de Jápeto y Clímene, o una oceánide hija por tanto de Océano y Tetis, siguiendo otras versiones.
 Hesíone fue, según Esquilo y Acusilao de Argos, la esposa de Prometeo, el titán benefactor de los humanos, con el que tuvo a Deucalión.
 Hesíone, la segunda esposa de Nauplio se llamaba Hesíone, y fue madre de Palamedes, Éax y Nausimedonte.